Сэр Дже́ймс Уа́йт Блэк (; , , Шотландия — , Лондон) — шотландский фармаколог. Получил известность изучением механизмов действия адрено- и гистаминовых рецепторов. Его исследования привели к созданию нового класса противоязвенных препаратов — блокаторов H2-гистаминовых рецепторов, а также β-адреноблокатора анаприлина. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1988 года.

Член Лондонского королевского общества (1976), иностранный член Национальной академии наук США (1991).

Награды 
 1976 — Премия Ласкера — Дебейки за клинические медицинские исследования
 1978 — 
 1979 — 
 1979 — 
 1979 — Международная премия Гайрднера
 1981 — Медаль Джона Скотта
 1981 — Рыцарь-бакалавр
 1982 — Премия Вольфа по медицине
 1983 — Премия Шееле
 1988 — Нобелевская премия по физиологии и медицине
 1994 — 
 2000 — Орден заслуг
 2004 — Королевская медаль

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Сент-Эндрюсского университета
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Фармакологи Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Уильяма Бомонта
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)